Cal Fontanals (Avinyonet del Penedès), mas al municipi d'Avinyonet del Penedès (Alt Penedès) 
 Cal Fontanals (Font-rubí), a l'Alt Penedès 
 Cal Fontanals (el Pla del Penedès), mas al Pla del Penedès (Alt Penedès) 
 Cal Fontanals (Sant Cugat Sesgarrigues), casa a Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès)